Кэлвин Марлин (; 20 апреля 1976, Порт-Элизабет, ЮАР) — южноафриканский футболист, выступавший на позиции вратаря за национальную сборную Южной Африки и целый ряд клубов. По завершении игровой карьеры — тренер. С 2015 года входит в тренерский штаб клуба «Мпумаланга Блэк Эйсиз».

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1997 году выступлениями за команду клуба «Севен Старс», в которой провёл один сезон, но в матчах чемпионата на поле не выходил. Летом 1998 года перешёл в «Кейптаун Сперс». В 1999 году после объединения двух выше указанных клубов стал игроком «Аякс» (Кейптаун). С момента создания этой команды Марлин был её основным голкипером, а в дебютном сезоне сыграл в 36 матчах чемпионата. Всего же за «Аякс» сыграл в 107 матчах.

Во время сезона 2002/03 годов Марлин решил сменить клуб и перешёл в «Суперспорт Юнайтед». Там также выиграл конкуренцию за место первого вратаря команды. В составе «Суперспорт Юнайтед» сыграл 122 матча, после чего перешёл в «Мамелоди Сандаунз», с которым подписал двухлетний контракт. С момента появления в команде боролся за статус основного вратаря со своим соотечественником — Брайаном Балойи. Сыграл за команду из пригорода Претория следующие семь сезонов своей игровой карьеры.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Мпумаланга Блэк Эйсиз», за команду которого выступал в течение 2013—2015 годов.

Карьера в сборной 
20 марта 2002 года дебютировал в составе национальной сборной ЮАР в проигранном (0:1) матче против Саудовской Аравии. Был участником чемпионата мира по футболу в 2002 году. На мундиале в Южной Корее и Японии на групповом этапе заняли 3-е место и вылетели из турнира. На этом чемпионате Марлин был резервистом Андре Арендсе и ни разу не выходил на футбольное поле. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провел в форме главной команды страны 16 матчей.

В составе сборной был участником розыгрыша Золотого кубка КОНКАКАФ 2005 года в США и Кубка африканских наций 2006 года в Египте.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру сразу же по завершении карьеры игрока, в 2015 году, войдя в тренерский штаб клуба «Мпумаланга Блэк Эйсиз». Сейчас опыт тренерской работы ограничивается этим клубом, в котором Кэлвин Марлин работает до сих пор.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Мамелоди Сандаунз»
Игроки ФК «Мпумаланга Блэк Эйсиз»
Игроки ФК «Суперспорт Юнайтед»
Игроки ФК «Аякс» Кейптаун